

Geografia

Austria 
 Klausen-Leopoldsdorf – comune nel distretto di Baden (Bassa Austria)
 Leopoldsdorf – comune nel distretto di Wien-Umgebung (Bassa Austria)
 Leopoldsdorf – frazione di Reingers, comune nel distretto di Gmünd (Bassa Austria)
 Leopoldsdorf im Marchfelde – comune nel distretto di Gänserndorf (Bassa Austria)